Der er flere personer, der hedder Viggo Mortensen:

 Viggo Mortensen – en dansk-amerikansk skuespiller
 Viggo Mortensen (teolog) – en aarhusiansk professor